Idaville steht für die folgenden Orte in den Vereinigten Staaten:
 Idaville (Indiana)
 Idaville (Oregon)
 Idaville (Pennsylvania)
 Idaville (Tennessee)